Унидад и Трабахо има више значења:

 Унидад и Трабахо (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Унидад и Трабахо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику